Le mont Paramakatoi est une montagne qui culmine à  d'altitude. Il est situé au Guyana.

Sommet au Guyana
Tepuy